Aceasta este lista celor 474 de comune din departamentul  Hautes-Pyrénées , din Franța.

 (CAT) Communauté d'agglomération of Grand Tarbes, creată în 2000.

Hautes-Pyrénées